

Cinema 
La chiave di vetro (The Glass Key) – film del 1942 diretto da Stuart Heisler

Letteratura 
La chiave di vetro (The Glass Key) – romanzo di Dashiell Hammett del 1931
 La chiave di vetro – romanzo di Elio Pecora del 1970

Televisione 
 La chiave di vetro – puntata della settima stagione di Melevisione